Cloud 9 (Jamiroquai) - single
 Cloud 9 (muzieklabel)
 Cloud 9 (2006) - film
 Cloud 9 (2014) - film
 Cloud 9 (album) - album van de Amerikaanse zanger Nine